Op de 70e editie van het Australian Open 1996 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 17 tot en met 28 januari 1996.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Jana Novotná en Arantxa Sánchez Vicario had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Sánchez Vicario speelde samen met Chanda Rubin, en wist haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd – het doorgaans succesvolle paar Gigi Fernández en Natallja Zverava, dat de afgelopen vier jaar elf grandslamtitels won – werd in de kwartfinale door de latere winnaressen uitgeschakeld.

Het als achtste geplaatste duo Chanda Rubin en Arantxa Sánchez Vicario won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Lindsay Davenport en Mary Joe Fernandez in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Rubin had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels (geen grandslam) met andere partners; Sánchez Vicario veertig (waarvan vijf grandslam).

Niet minder dan twaalf deelneemsters waren afkomstig uit de Lage Landen (zeven uit Nederland, vijf uit België):
 De Nederlandse Manon Bollegraf speelde samen met de Amerikaanse Nicole Arendt – zij waren als vierde geplaatst en bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 De Nederlandse Caroline Vis en de Indonesische Yayuk Basuki bereikten de kwartfinale, waarin zij werden verslagen door Bollegraf en Arendt.
 De Belgische Els Callens was, samen met Française Julie Halard-Decugis, als elfde geplaatst – dit team bereikte de derde ronde.
 Ook de Nederlandse Kristie Boogert, samen met de Australische Nicole Bradtke als veertiende geplaatst, bereikte de derde ronde.
 De Nederlandse Brenda Schultz en haar Australische partner Rennae Stubbs waren als zesde geplaatst – zij werden in de tweede ronde verslagen.
 Ook het Belgisch/Nederlandse team Sabine Appelmans en Miriam Oremans struikelde in de tweede ronde.
 Het Belgische duo Laurence Courtois en Nancy Feber kwam niet voorbij de eerste ronde.
 Hetzelfde overkwam het Nederlandse koppel Kim de Weille en Seda Noorlander.
 Ook de Belgische Dominique Van Roost en haar Kroatische partner Maja Murić bleven in de eerste ronde steken.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA op pagina 3

Australian Open
ITF-toernooi in 1996